Nilüfer kan avse:
Nilüfer (flod) - en flod i västra Turkiet
Nilüfer (distrikt) - ett distrikt i Bursa, uppkallat efter ovanstående flod
 Nilüfer BSK – en sportklubb i Turkiet
Nilüfer Yumlu (1955-), en turkisk sångare